Stradiņš ist der Familienname folgender Personen:

 Deniss Stradiņš (* 2001), lettischer Fußballspieler
 Jānis Stradiņš (1933–2019), lettischer Professor
 Pauls Stradiņš (1896–1958), lettischer Professor, Arzt, Historiker